Zapuže je ime več naselij 
v Sloveniji:
Zapuže, občina Radovljica
 Zapuže, občina Šentjernej
 Zapuže pri Kostelu, občina Kostel
 Zapuže pri Ribnici, občina Ribnica
 Zapuže, naselje, zdaj del Ljubljane, prej vas pri Ljubljani
 Zapuže, zaseleke Mirne, znano po dvorcu Zapuže

ime naselja v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Zapuže, pri Šenttomažu pri Celovcu, nem. Haag, tržna občina Štalenska gora

Glej tudi 
 Žapuže

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška